Dimi steht für:

 Dimi aus Haifa, Kurzform für Abudimi, Amoräer der 3. oder 4. Generation in Palästina
 Dimi von Nehardea, babylonischer Amoräer der 5. Generation

 dimi- (dm), eine ehemalige Einheitenvorsilbe für das 10−4‑Fache, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #dimi